

Кучкув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Кучкув — село в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Кучкув — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кучкув — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства